Da Montefeltro  – Dinastia di Urbino
 Ducato dei Montefeltro  – Antico ducato altrimenti detto Ducato di Urbino: fu così chiamato soltanto perché i duchi di Urbino provenivano dal Montefeltro, probabilmente da Montecopiolo
 Montefeltro  – Territorio compreso tra Marche, Romagna, Toscana e Repubblica di San Marino
 Rocca del Sasso di Monte Feltro